Пронский — польская и русская шляхетская дворянская фамилия; имеет женскую форму Пронская.

Известные носители фамилии 
 Пронский, Александр (ок. 1550—ок. 1595) — государственный деятель Великого княжества Литовского, стольник великий литовский, староста луцкий, каштелян трокский.
 Пронский, Александр Фридрихович (ум. 1596) — князь, государственный деятель Великого княжества Литовского
 Пронский, Андрей Глебович — князь, государственный деятель Великого княжества Литовского
 Пронский, Владимир Дмитриевич (род. 1947) — российский прозаик.
 Пронский, Даниил Дмитриевич (ум. 1559) — князь из рода Рюриковичей, боярин и воевода, российский военный и государственный деятель.
 Пронский, Михаил Петрович (ум. 1654) — князь, русский государственный и военный деятель, стольник, воевода и боярин.
 
 
 
 Пронский, Фёдор Дмитриевич (ум. 1537) — князь, боярин и воевода.

См. также 
 Пронские — русский княжеский род.
 Данила Пронский (ум. после 1378) — князь Пронский, под таким именем упоминается в летописной повести о битве на Воже в качестве участника сражения.
 Пронский район — территориальное и муниципальное образование (муниципальный район) на западе Рязанской области России.
 Пронский уезд — административная единица в Рязанской губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1778—1924 годах.
 Пронская — первоначальное название станции Московского метрополитена, «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.